Superpuchar Szwajcarii w piłce siatkowej mężczyzn 2018 (oficjalnie Volleyball Supercup 2018) – dwudziesta edycja rozgrywek o Superpuchar Szwajcarii rozegrana 7 października 2018 roku w Mobiliar Arena w Muri bei Bern. W meczu o Superpuchar udział wzięły dwa kluby: mistrz Szwajcarii w sezonie 2017/2018 -  oraz zdobywca Pucharu Szwajcarii 2018 - .

Po raz czwarty zdobywcą Superpucharu Szwajcarii został klub .

Najlepszymi zawodnikami spotkania wybrani zostali: Norweg Jonas Kvalen (Lausanne UC) oraz Holender Ewoud Gommans (Lindaren Volley Amriswil).

Drużyny uczestniczące

Mecz 
Niedziela, 7 października 2018
18:00 (UTC+02:00) - Mobiliar Arena, Muri bei Bern - Widzów: 1032Czas trwania meczu: 74 minuty

Bibliografia 
 
 
 
 

Superpuchar Szwajcarii w piłce siatkowej mężczyzn
2018 w Szwajcarii
2018 w piłce siatkowej